A 2014-es angol labdarúgó-szuperkupa, más néven FA Community Shield a 92. kiírás; egy labdarúgó mérkőzés a 2013–14-es bajnokság és a 2013–14-es FA-Kupa győztese között. A mérkőzést a londoni Wembley Stadionban rendezték 2014 augusztusában, a két résztvevő a 2013–2014-es Premier League bajnoka, a Manchester City, és a 2013–2014-es FA-Kupa győztese, az Arsenal volt.

A mérkőzés

Részletek

Jegyzetek

Lásd még 
 2013–2014-es angol labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 2013–2014-es angol labdarúgókupa

Források 

FA Community Shield
Angollabdarugoszuperkupa